Исса Каборе (; родился 12 мая 2001) — буркинийский футболист, правый защитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Буркина-Фасо. В настоящее время выступает на правах аренды за французский клуб «Олимпик Марсель».

Клубная карьера 
Выступал за буркинийский клуб «». В августе 2019 года перешёл в бельгийский клуб «Мехелен», подписав двухлетний контракт с опцией продления ещё на два года. В основном составе «Мехелена» дебютировал 12 февраля 2020 года, выйдя в стартовом составе в матче высшего дивизиона чемпионата Бельгии против «Шарлеруа».

12 августа 2022 года на правах аренды до конца сезона 2022/23 перешёл в клуб французской Лиги 1 «Олимпик Марсель». 28 августа 2022 года дебютировал за «Марсель» в матче Лиги 1 против «Ниццы», выйдя на замену Жонатану Клоссу. 3 сентября в матче Лиги 1 против «Осера» впервые вышел в стартовом составе «Марселя». 29 октября забил свой первый гол за «Марсель» в матче Лиги 1 в ворота «Страсбура».

Карьера в сборной 
В феврале 2019 года провёл 3 матча за сборную Буркина-Фасо до 20 лет на Кубке африканских наций среди юношей до 20 лет, который прошёл в Нигере. Сыграл в матчах группового этапа против молодёжных сборных Ганы, Мали и Сенегала.

9 июня 2019 года дебютировал за национальную сборную Буркина-Фасо в матче против сборной Демократической Республики Конго.

Был признан лучшим молодым игроком Кубка африканских наций 2021 года.

Достижения

Личные 
 Лучший молодой игрок Кубка африканских наций: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Олимпик Марсель» 

Футболисты Буркина-Фасо
Игроки сборной Буркина-Фасо по футболу
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»